Joan Bruguera, metge gironí del segle XV
 Joan Baptista Bruguera i Moreras, compositor i teòric musical del segle XVIII
 Joan Bruguera i Costa (Sant Pere de Vilamajor,1887-1968), alcalde de Sant Pere de Vilamajor entre els anys 1923 i 1924 i avi de Joan Bruguera i Gras
 Joan Bruguera i Gras (Sant Pere de Vilamajor, 1954), alcalde de Sant Pere de Vilamajor entre el 2003 i el 2007